Maiersdorf steht für:
 Maiersdorf (Attenhofen), Ortsteil der Gemeinde Attenhofen, Landkreis Kelheim, Bayern
 Maiersdorf (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern

 Maiersdorf (Gemeinde Hohe Wand), Katastralgemeinde der Gemeinde Hohe Wand, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Maiersdorf (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark